Lucite steht für:

 Lucite, Handelsname von Polymethylmethacrylat
 Lucite (Fluss), Fluss in Mosambik
 Lucite International, Polymerhersteller